Три корóны:
 Три короны () — геральдический символ Швеции, который присутствует в том числе на её гербе.
 Три короны (дворец) — деревянный замок шведских королей, сгоревший в 1697 году.
  — национальный парк в Польше.
Лёгкие крейсера типа «Тре Крунур» — тип лёгких крейсеров шведского флота.